Júlia César, a Velha — nome de duas irmãs do ditador Júlio César, conhecidas como Júlia Maior e Júlia Menor
 Júlia César (esposa de Caio Mário) — tia paterna de Júlio César e mulher do general Caio Mário
 Júlia (filha de Júlio César) —  filha de Júlio César e quarta mulher de Pompeu
 Júlia, a Velha — filha de Augusto e Escribónia (sua primeira mulher)
 Júlia (mãe de Marco Antônio) — esposa de Marco António Crético e mãe de Marco António

Dinastia júlio-claudiana